Теплинка — село в Алексеевском районе (городском округе, с 2018) Белгородской области, входит в состав Кущинского сельского поселения.

Описание 
Расположено в восточной части области, в 15 км к югу от районного центра, города Алексеевки. 

 Улицы и переулки

История 
Теплинка возникла как владельческий хутор Теплинский «при отвершке Ивановского оврага».

Упоминается в Памятной книжке Воронежской губернии за 1887 год как "слобода Теплинка" Щербаковской волости Бирюченского уезда. Число жителей обоего пола — 1047, число дворов — 134.

Памятники и мемориалы 
Братская могила советских воинов погибших в боях с фашистскими захватчиками в 1942 году.

Примечания

Литература 
 Осыков Б. И. Села белгородские. Энциклопедическое издание/Белгород: Константа 2012.
 Кряженков А.Н. Вся алексеевская земля: энциклопедический словарь / науч. ред. А. Н. Акиньшин (Воронеж). - Белгород: Константа, 2015. - 451 с., ил.

Населённые пункты Алексеевского района (Белгородская область)